Do Not Disturb (telessérie), sitcom da TV estadunidense

Cinema
 Do Not Disturb (1965), comédia romântica com Doris Day e Rod Taylor (no Brasil, "Favor Não Incomodar")

 Do Not Disturb (1999), suspense com William Hurt e Jennifer Tilly (em Portugal, "Favor Não Incomodar")

 Do Not Disturb (2012), comédia com François Cluzet e Charlotte Gainsbourg